Анатолій Єгорович Калмиков (; нар. 5 січня 1951) - радянський і російський актор.

Біографія
У 1972 році закінчив кафедру клоунів циркової школи, в 1982-офіс "Гітиса". У 1972-80 працював клоун у цирку, в 1980-90-художник Москонцерт. З 1990 робіт за контрактами.

Посилання
 www.kino-teatr.ru 

Народились 1951
Радянські актори
Російські актори